Tadaaki Hirakawa (Shimizu-ku, 1 de maio de 1979) é um ex-futebolista profissional japonês.

Carreira 
Tadaaki Hirakawa começou a carreira no Urawa Red Diamonds, em 2002.

Títulos 
Urawa Red Diamonds
 Copa Suruga Bank: 2017

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Urawa Red Diamonds